Trocadero puede referirse a:
 Isla del Trocadero, una isla de la Bahía de Cádiz, en el municipio de Puerto Real (España);
 Batalla de Trocadero, una batalla librada en 1823 en la isla antes mencionada y que ha dado su nombre a:
 Palacio del Trocadero, un palacio construido para la exposición Universal de París de 1878, destruido en el siglo XX;
 Plaza del Trocadero, una plaza del XVI distrito de París, situada detrás del palacio de Chaillot;
 Jardines del Trocadero, unos jardines y fuentes situados delante del palacio de Chaillot;
 Estación de Trocadero, una estación del metro de París situada debajo de la plaza del mismo nombre;
 Trocadero, un edificio de Londres dedicado a actividades de ocio.
 Trocadero, un refresco de Suecia;
 Trocadero, una banda de rock experimental de los Estados Unidos.
Trocadero, variedad de lechuga de hojas verdes producida en Francia y Bélgica.